Stretti ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Stretti (* 1967), tschechischer Maler
 Jaromír Stretti-Zamponi (1882–1959), tschechischer Maler und Grafiker
 Karel Stretti (1943–2018), tschechischer Restaurator
 Mario Stretti (1910–1960), tschechischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Viktor Stretti (1878–1957), tschechischer Maler, Grafiker und Illustrator